Las Conchas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Tigre (ort), Buenos Aires,

Honduras 

 San José de Las Conchas, ort, Choluteca,

Mexiko 

 Las Conchas, Veracruz, 
 Las Conchas, Colima, Ixtlahuacán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar